Рене Краг (род. ), также известный под ником «Ciara» — профессиональный датский киберспортсмен, игрок в Warcraft III (орк) и StarCraft 2 (зерг).

Долгое время Рене Краг был одним из лучших датских игроков в Warcraft III. Так, он выигрывал национальные отборочные на чемпионат мира World Cyber Games в ,  и  годах; наиболее успешным выступлением в финальной части стал четвертьфинал в 2006 году.

В  Рене Краг подписал контракт со швейцарской организацией ieS Virtual Gaming и стал членом подразделения по StarCraft 2.

Бывшие команды 
«Ciara» выступал за следующие профессиональные команды по WarCraft III:
  Team EG
  Volt Gaming
  Copenhagen ProGamers
  Meet Your Makers
  Meet Your Makers.Scandinavia

Достижения 
 
  ZOTAC WarCraft III Cup #19
  Excello Cup #1 — 400$

Источники

Примечания 

Киберспортсмены Дании
Профессиональные игроки в Warcraft III
Профессиональные игроки в StarCraft II